

Persone

Godin
Élodie Godin – cestista francese
Guillaume Pierre Godin – domenicano francese
Henri Godin – scrittore e cappellano francese
Michel Godin – schermidore francese
Nicolas Godin – polistrumentista francese
Seth Godin – scrittore e imprenditore statunitense

Varianti e cognomi composti
Carel Godin de Beaufort – pilota automobilistico olandese
Diego Godín – calciatore uruguaiano

Altro
Godin – cratere lunare
12715 Godin – asteroide della fascia principale